Reinberg ist der Name folgender Orte:

 Reinberg (Sundhagen), Ortsteil der Gemeinde Sundhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Reinberg (Wolde), Ortsteil der Gemeinde Wolde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Reinberg (Dippoldiswalde), Ortsteil der Stadt Dippoldiswalde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Reinberg-Dobersberg, Ortschaft und Katastralgemeinde von Kautzen, Niederösterreich
 Reinberg-Heidenreichstein, Ortschaft und Katastralgemeinde von Eggern, Niederösterreich
 Reinberg-Litschau, Ortschaft und Katastralgemeinde von Eggern, Niederösterreich
 Reinberg (Gemeinde Bad Großpertholz), Ortsteil in Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Reinberg (Gemeinde Vorau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Reinberg (Gemeinde Göming), Ort bei Göming, Land Salzburg

Reinberg ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Reinberg (* 1997), US-amerikanischer Tennisspieler
 Georg W. Reinberg (* 1950), österreichischer Architekt
 Mare Reinberg (* 1962), estnische Badmintonspielerin
 Samuil Aronowitsch Reinberg (1897–1966), russischer Röntgenologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rheinberg (Begriffsklärung)
 Reinberk
 Rainberg
 Reineberg
 Reinsberg